Petr Starý ist der Name folgender Personen: 
* Petr Starý (Schauspieler) (1963–2017), tschechischer Schauspieler und Unternehmer
 Petr Starý (Rallyefahrer) (* 1977), tschechischer Rallyefahrer